Termenul „Port” se poate referi la:

 Port un loc de adăpostit navele
 Port (calculator): componentă hardware de pe placa de bază pentru a conecta diverse dispozitive periferice
 Port (rețea): mod de comunicare între calculator și server web, folosit de protocoalele de comunicație
 Port (UML), un modellelement în Unified Modeling Language
 Port (Ain), comună în département Ain, Franța
 Port BE, comună în districtul Nidau, cantonul Berna, Elveția
 Le Port (Réunion), localitate pe insula Réunion